Entraigues (Isère)
 Entraigues (Puy-de-Dôme)